Кашперівська сільська рада — Вінницька область, Козятинський район
 Кашперівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Баранівський район
 Кашперівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростишівський район
 Кашперівська сільська рада — Київська область, Тетіївський район